Waier heißen folgende geographischen Objekte:
 Waier (Gemeinde Matrei in Osttirol), Ortschaft von Matrei, Bezirk Lienz, Tirol
 Rybník nad Radbuzou Gemeinde im Okres Domažlice, Tschechien
 Wyer Island, Insel der Torres-Strait-Inseln

Siehe auch:
 Weier
 Weiher
 Weyer
 Weyher